Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2003 — 40-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 4 марта по 8 октября 2003 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Толука».

Отборочный турнир

Североамериканская зона 
Участниками финального турнира стали:
  Америка — летний чемпион Мексики 2002
  Некакса — финалист летнего чемпионата Мексики 2002
  Толука — чемпион апертуры Мексики 2002
  Монаркас Морелия — финалист апертуры Мексики 2002
  Лос-Анджелес Гэлакси — чемпион MLS 2002 (обладатель Кубка MLS) и победитель регулярного чемпионата MLS 2002
  Нью-Инглэнд Революшн — финалист Кубка MLS 2002
  Сан-Хосе Эртквейкс — второе место регулярного чемпионата MLS 2002
  Коламбус Крю — обладатель Открытого кубка США 2002

Центральноамериканская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Алахуэленсе — обладатель Клубного кубка UNCAF 2002
  Арабе Унидо — второе место Клубного кубка UNCAF 2002
  Мотагуа — третье место Клубного кубка UNCAF 2002
  Комуникасьонес — четвёртое место Клубного кубка UNCAF 2002
  ФАС — второе место группы A Клубного кубка UNCAF 2002
  Мунисипаль — второе место группы B Клубного кубка UNCAF 2002

Карибская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Арнетт Гарденс — победитель группы A Карибского клубного чемпионата 2002
  Дабл-Ю Коннекшн — победитель группы B Карибского клубного чемпионата 2002

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2003 на сайте RSSSF

2003
2003 год в футболе